São Bernardo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Bernardo (ort), Maranhão, 
 Araioses (ort), Maranhão, 
 São Bernardo do Campo, ort, São Paulo, 
 São Bernardo (kommun), Maranhão, 
 São Bernardo do Campo (kommun), São Paulo,

Portugal 

 São Bernardo (freguesia), Aveiro, Aveiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar